Jayewardene ist der Nachname folgender Personen:
 Junius Richard Jayewardene (1906–1996), ehemaliger Präsident Sri Lankas
 Ravi Jayewardene (1936–2017), sri-lankischer Pilot und Olympiateilnehmer

Siehe auch:
 Jayawardena